Hay varias leyes y ecuaciones conocidas como leyes de Kirchhoff, todas ellas nombradas en honor a Gustav Robert Kirchhoff:
 Las Leyes de Kirchhoff de circuitos eléctricos.
 La Ley de Kirchhoff de la radiación térmica.
 La fórmula de la difracción de Kirchhoff.
 Las tres leyes de Kirchhoff de la espectroscopia.